Този списък съдържа имената на всички международно признати суверенни държави, на де факто държавите без международно признание, и на зависимите територии.

А

Б

В

Г

Д

Е

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Ю

Я

Скорошни и бъдещи възможни промени 
 10 октомври 2010 г. – разпад на Нидерландски Антили. Аруба, Синт Мартен и Кюрасао са станали отделни зависими самоуправляващи се територии на Нидерландия, останалите три части на Нидерландски Антили (Бонер, Саба и Синт Еустациус) са станали интегрална част на Нидерландия.
 2011 г. – Майот става интегрална част на Франция като нов отвъдморски департамент.

Забележки 
1 – Малки далечни острови на САЩ ()

Вижте също 
 Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Каталог с имената на държавите
 Списък на международно признатите суверенни държави
 Списък на страните по брой на населението
 Списък на страните по площ
 Списък на зависими територии
 Непризнати държави
 Списък на териториите, невключени в списъка на страните